Název Zubří má více sídel:
 Zubří – město v okrese Vsetín
 Zubří (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Zubří (Trhová Kamenice) – část obce Trhová Kamenice v okrese Chrudim

Případně se může jednat o název přírodní památky:
 Zubří (přírodní rezervace) v okrese Chrudim
 Zubří (přírodní památka) v okrese Vsetín

Externí odkazy